Henryk Łapiński (1920–1975) – polski bibliotekarz
 Henryk Łapiński (1933–2020) – polski aktor